Javier Iturriaga puede referirse a los siguientes personajes:

 Javier Iturriaga Arrillaga, futbolista español.
 Javier Iturriaga del Campo, militar chileno.